Helge Vedel kan henvise til flere personer:

 Helge Vedel (søofficer) (1863-1931) – dansk søofficer
 Helge Vedel (botaniker) (1922-2014) – dansk professor i botanik